Gründleinsbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Gründleinsbach (Castellbach), linker Oberlauf des Castellbachs bis nach Atzhausen, Landkreis Kitzingen, Unterfranken
 Gründleinsbach (Kleine Weisach), linker Zufluss der Kleinen Weisach in Burgweisach, Markt Vestenbergsgreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Gründleinsbach (Krummbach), linker Zufluss des Krummbachs  (zur Sulzach) vor Unterdallersbach, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gründleinsbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Hallstadt, Landkreis Bamberg, Bayern
 Gründleinsbach (Mittlere Aurach), linker Zufluss der Mittleren Aurach vor Oberniederndorf, Markt Emskirchen,  Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Gründleinsbach (Rippach), rechter Zufluss der Rippach (zum Haselbachs, zur Bibert) nach der Steinmühle, Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gründleinsbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zur Aisch) in Münchsteinach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Gründleinsgraben
 Gründleinsmühle